La Torre Faro, detta anche Torre A2A, fa parte del progetto di riqualificazione della storico scalo di Porta Romana a Milano.

Storia 
Progettata dagli architetti Antonio Citterio e Patricia Viel, la torre dovrebbe ospitare la nuova sede degli uffici dell'azienda A2A. Il progetto ha avuto l'approvazione del Municipio 5 di Milano.

Il progetto prevedrebbe anche la riqualificazione della sottostante piazza Trento in seno all'opera di ricucitura dello scalo di Porta Romana, dove dovrebbe sorgere anche il villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026. La fine dei lavori sarebbe prevista per il 2025, e l'inaugurazione per il 2026.

Descrizione 
La torre dovrebbe raggiungere un'altezza di 144 metri ed essere raggiungibile dalla fermata Lodi TIBB della linea M3, situata nell'omonimo piazzale. La forma dell'edificio dovrebbe richiamarsi a quella di una ciminiera e in cima alla torre sarebbe previsto un belvedere.

Trasporti 

  Lodi TIBB

Note

Collegamenti esterni 
 

Grattacieli di Milano